Cumbres Borrascosas puede referirse a:

Novela 
 Cumbres Borrascosas (1847), novela de Emily Brontë, cuyo título se refiere al nombre propio de la finca donde transcurre la historia.

Adaptaciones

Cine 
 Cumbres Borrascosas (película de 1939), dirigida por William Wyler - título original: Wuthering Heights
 Abismos de pasión (1954), película dirigida por Luis Buñuel
 Cumbres Borrascosas (película de 1970), dirigida por Robert Fuest - título original: Wuthering Heights
 Cumbres Borrascosas (película de 1985), dirigida por Jacques Rivette - título original: Hurlevent
 Cumbres Borrascosas (película de 1992), dirigida por Peter Kosminsky - título original: Wuthering Heights
 Cumbres Borrascosas (película de 2003), película para televisión dirigida por Suri Krishnamma - título original: Wuthering Heights
 Cumbres Borrascosas (película de 2011), dirigida por Andrea Arnold - título original: Wuthering Heights

Teatro 
 Cumbres Borrascosas, adaptación teatral

Televisión 
 Cumbres Borrascosas (telenovela de 1963), telenovela peruana
 Cumbres Borrascosas (telenovela de 1976), telenovela venezolana
 Cumbres Borrascosas (telenovela de 1979), telenovela mexicana
 Cumbres Borrascosas (telenovela de 1984), telenovela colombiana
 Cumbres Borrascosas (serie de televisión de 2009), serie de televisión británica de 2009.